Cneo Papirio Eliano puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Papirio Eliano (cónsul 135).— Cónsul suffectus en el año 135, fue gobernador en Britannia.
 Cneo Papirio Eliano (cónsul 157).— Cónsul suffectus durante el gobierno de Antonino Pío.
 Cneo Papirio Eliano (cónsul 184).— Cónsul ordinarius durante el gobierno de Cómodo.